Андрі́й Микола́йович Сту́лін ( 17 лютого 1968, місто Одеса) — український політик, проросійський колаборант. Колишній міський голова міста Южноукраїнська (Миколаївська область) у 2010–2012 роках. Член партії ВО «Батьківщина».

Освіта 

У 1993 році закінчив Технологічний інститут імені Ленсовєта в місті Санкт-Петербурзі за спеціальністю «Автоматизація технологічних процесів».

Кар'єра 

 1986–1988 — служба у лавах Радянської Армії.
 1993 — директор ТОВ «Розвиток».
 1994–1996 — заступник директора АТЗТ «Супутник».
 1996–1998 — директор ТОВ "Розвиток, директор ЗАТ «Восток».
 Березень 1998 — листопад 2010 — директор ТОВ «Восток».

Андрій Стулін — член партії ВО «Батьківщина». У 2006 році обирався депутатом Южноукраїнської міськради по списку БЮТ. У 2008–2010 роках був головою Южноукраїнської міської організації. Саме від цієї політичної партії балотувався на посаду южноукраїнського міського голову на виборах 31 жовтня 2010 року, на яких переміг. З 5 листопада 2010 року — міський голова Южноукраїнська. Після виборів призупинив членство в партії. У березні 2012 року відсторонений з посади мера (за політичними мотивами).

Сім'я 

Батько — Стулін Микола Костянтинович — головний інженер Управління будівництва Южноукраїнської АЕС, президент АТ «Юженергобуд»; перший міський голова Южноукраїнська (1990–1994).

Одружений, дружина — Стуліна Олена Анатоліївна, підприємець, діти — Ганна і Дмитро.

Посилання 

Мариніна Майя Андрей Стулин: Мы идем во власть не ради власти. Она нам нужна как инструмент, чтобы облегчить жизнь людей  // інтерв'ю з А. М. Стуліним (кандидатом на посаду міського голови Южноукраїнська від БЮТ) у газеті «Контакт» (Газета Южноукраїнської міської ради) № 81 (2416) за 16 жовтня 2010 року

Міські голови Южноукраїнська
Політики України
Члени ВО «Батьківщина»
Уродженці Одеси
Депутати міських рад України

Українські колаборанти з Росією (з 2014)
Українські колаборанти під час російського вторгнення в Україну (2022)